Albert Le Bail (1898-1952), homme politique français, fils de Georges Le Bail ;
 Anna Le Bail (1890-1965), gardienne de phare française ;
 Arthur Le Bail dit André Liabel (1871-1942), acteur et réalisateur français ;
 François Le Bail (1903-1979), géologue français ;
 
 Georges Le Bail (1857-1937), homme politique français, père de Georges Le Bail-Maignan et d’Albert Le Bail ;
 Georges Le Bail-Maignan (1886-1918), homme politique français, fils de Georges Le Bail ;
 Jean Le Bail (1904-1965), homme politique français ;
 Stéphanie Le Bail (née en 1982), écrivain français.

Voir aussi 
 Christine Lebail (née en 1948), chanteuse française.
Homonymie